

Cinema 
 The Bridge – cortometraggio del 1929 diretto da Charles Vidor
 The Bridge – film del 1992 diretto da Sydney Macartney
 The Bridge – cortometraggio del 1995 diretto da Garry Lane
 The Bridge (Most) – cortometraggio del 2003 diretto da Bobby Garabedian
 The Bridge - Il ponte dei suicidi (The Bridge) – film del 2006 diretto da Eric Steel

Musica 
 The Bridge – album di Sonny Rollins del 1962
 The Bridge – album di Thomas Leer del 1979
 The Bridge – album di Billy Joel del 1986
 The Bridge Wars – rivalità hip hop tra la fine degli anni ottanta e la metà degli anni novanta
 The Bridge – album degli Ace of Base del 1995
 The Bridge – singolo di Elton John, dall'album The Captain & the Kid del 2006
 The Bridge – album di Melanie Fiona del 2009
 The Bridge – album di Sting del 2021
 The Bridge: A Tribute to Neil Young – album tributo a Neil Young del 1989

Televisione 
 The Bridge - episodio della seconda stagione della serie Gli invincibili (The Protectors) del 1973
 The Bridge – serie televisiva canadese del 2010
 The Bridge - La serie originale (Bron / Broen) – serie televisiva scandinava del 2011
 The Bridge – serie televisiva statunitense del 2013 ispirata alla serie scandinava Bron / Broen

Videogiochi 
 The Bridge – videogioco multi-piattaforma ideato da Ty Taylor e Mario Castañeda, e pubblicato da The Quantum Astrophysicists Guild nel 2013

Pagine correlate 
 Bridge

Altri progetti